Ta stran vsebuje rekorde in statistiko nogometnega kluba Arsenal.

Rekordi igralcev

Nastopi

Najmlajši
 Najmlajši igralec prve ekipe – Cesc Fàbregas, 16 let 177 dni (proti Rotherham United, Ligaški pokal, 28. Oktober 2003)
 Najmlajši igralec prve ekipe v ligi – Jack Wilshere, 16 let 256 dni (proti Blackburn Rovers, Premier League, 13. September 2008)
 Najmlajši igralec prve ekipe v Evropi – Jack Wilshere, 16 let 329 dni (proti Dynamo Kyiv, Liga prvakov, 25. November 2008)
 Najmlajši igralec prve ekipe v FA pokalu – Jack Wilshere, 17 let 2 dni (proti Plymouth Argyle, 3. Januar 2009)

Najstarejši
 Najstarejši igralec prve ekipe – Jock Rutherford, 41 years 159 days (proti Manchester City, Prva divizija, 20. Marec 1926)
 Najstarejši igralec prve ekipe v ligi - John Lukic, 39 years 336 days (proti Derby County, 11. November 2000)
 Najstarejši igralec prve ekipe v Evropi – John Lukic, 39 years 311 days (proti Lazio, Liga prvakov, 17. Oktober 2000)
 Najstarejši debutant prve ekipe – Ronnie Rooke, 35 years 7 days (proti Charlton Athletic, Prva divizija, 14. December 1946)

Največ nastopov
Samo tekmovalni nastopi. Vključuje nastope kot menjava. V oklepajih so napisani goli.

 Trenutni igralec z največ nastopi – Cesc Fàbregas, 270 (48), točno do 11. September 2010 
 Največ zaporednih nastopov – Tom Parker, 172 (3. April 1926 – 26. December 1929)
 Največ razdeljenega časa pri klubu - Hugh McDonald, 3 (1905–1906; 1908-1910 & 1912-1913)

Goli

V sezoni
 Največ golov v sezoni – 44, Ted Drake (1934-35)
 Največ ligaških golov v sezoni – 42, Ted Drake, (1934-35)
 Največ golov v sezoni Premier lige  – 30, Thierry Henry, (2003-04)

V eni tekmi
 Največ golov v eni tekmi – 7, Ted Drake (proti Aston Villa, Prva divizija, 14. December 1935)
 Največ golov v eni domači tekmi – 5, Jack Lambert (proti Sheffield United, Prva divizija, 24. December 1932)
 Največ golov v tekmi FA pokala – 4, skupni rekord: Cliff Bastin (proti Darwen, 9 January 1932) and Ted Drake (proti Burnley, 20. Februar 1937)
 Največ golov v tekmi ligaškega pokala – 4, Júlio Baptista (proti Liverpool, 9. Januar 2007)
 Največ golov v evropski tekmi – 4, Alan Smith (proti Austria Wien, Liga prvakov, 18. September 1991)
 Najhitrejši gol – 13 sekund, Alan Sunderland (v. Liverpool, FA Cup, 28. April 1980)

Viri in opombe

Arsenal F.C.
Športni rekordi in statistika